Окутюрье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Деррида, Маргерит (до замужества Окутюрье) — французский психоаналитик, сестра филолога и переводчика Мишеля Окутюрье, жена философа Жака Деррида.
 Окутюрье, Мишель (1933—2017) — французский литературовед и переводчик-русист.
 Окутюрье, Жаки (род. 1952) — французский музыкант.
 Окутюрье, Ипполит (1876—1944) — французский велогонщик.
 Ориоль, Мишель (до замужества Окутюрье, 1896—1979) — жена 16-го президента Франции Венсана Ориоля.